Punta de Piedra kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Punta Piedra, Honduras, ort, Departamento de Colón,

Mexiko 

 Punta de Piedra, Mexiko, ort, Tamaulipas, San Fernando, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar